Jalapão (microregio), een van de acht microregio's van de Braziliaanse staat Tocantins
 Jalapão (staatspark), een staatspark in de Braziliaanse staat Tocantins